Карадеми́р () — турецкая фамилия. Известные носители:

 Карадемир, Ахмет (род. 2004) — турецкий футболист.
 Карадемир, Туба (род. 1985) — турецкая фигуристка.